Baillie kan syfta på:
Baillie (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis
 Baillie  Peak

Kanada
 Baillie-Hamilton Island
 Baillie Islands

Skotska efternamn